Amatrice est le féminin d'amateur.

Amatrice peut aussi désigner :
 Amatrice, une commune de la province de Rieti dans le Latium en Italie ;
 amatrice, un synonyme désuet de la variscite.